La Torre hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas
 La Torre (Bolivia), ciudad de la provincia de Sur Cinti.

Localidades en España
 La Torre (Ávila) 
 La Torre (San Claudio), pedanía de Oviedo.
 La Torre (Valencia), pedanía de la ciudad de Valencia.
 La Torre de Esteban Hambrán, provincia de Toledo.
 La Torre del Valle, provincia de Zamora.

Además 
 Isla de la Torre, en Cantabria.
 La Torre (banda) (1981-1989), grupo de rock argentino.
 La torre (novela)(1973), novela de Richard Martin Stern.